Финальный турнир XXVII чемпионата мира по гандболу среди мужских команд прошёл в пяти городах Египта с 13 по 31 января 2021 года. Ранее Египет принимал мировое первенство в 1999 году. В связи с пандемией COVID-19 этот чемпионат проходил без зрителей на трибунах.

Это первый чемпионат мира по гандболу, где в финальной части турнира принимали участие 32 сборные. Это пятый чемпионат мира за пределами Европы, третий чемпионат в Африке и второй в Египте.

Сборная Дании защитила свой титул чемпионов мира, завоёванный в 2019 году. Для датчан это второе золото на чемпионатах мира и пятая медаль за последние 8 турниров. Сборная Швеции завоевала медаль чемпионата мира впервые с 2001 года и 12-ю в истории. Испанцы стали призёрами чемпионата мира впервые с 2013 года, когда они выиграли золото на домашнем турнире. Французы вошли в четвёрку лучших на чемпионатах мира 13-й раз за последний 15 турниров.

Сборная России выступала на турнире под флагом Федерации гандбола России в составе команды Russian Handball Federation Team. На форме спортсменов должна отсутствовать национальная символика.  Государственный гимн России нельзя официально исполнять в какой-либо официальной зоне чемпионата мира, вместо гимна России использовался гимн Международной федерации гандбола (IHF). IHF ввел данные ограничения в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира на два года.

Выбор хозяина турнира 
Семь стран первоначально выразили заинтересованность в проведении турнира:
 
 
 
 
 
 
 

Однако до окончания этапа выдвижения 15 апреля 2015 года только три страны подали документы на участие в выборах:
 
 
 

Решение планировалось вынести 4 июня 2015 года, но Конгресс перенесли на 6 ноября 2015 года. В качестве принимающей стороны был выбран Египет.

Города и стадионы 
Игры турнира будут проходить в пяти городах Египта.

Квалификация 
 Одно дополнительное место было доступно для Океании, но только в том случае, если эта сборная занимала пятое или более высокое место на чемпионате Азии. Поскольку ни одна команда Океании не вошла в пятерку лучших на чемпионате Азии, IHF присудила дополнительную Wild Card. кроме того, в континентальных конфедерациях было 12 мест для выступлений, которые были основаны на командах, занявших 1-12 места на предыдущем чемпионате мира. Согласно новой квалификационной системе и с учетом результатов мужского чемпионата мира 2019 года, 32 места распределяются следующим образом:

 Команда-хозяйка чемпионата мира: 1
 Действующий чемпион мира: 1
 Африка: 6
 Азия: 4
 Европа: 13

 Южная и Центральная Америка: 3
 Северная Америка и Карибский бассейн: 1
 Квалификационный турнир «Последний шанс Южной и Центральной Америки»: 1
 Океания / дополнительный Wild card: 1
 Wild card: 1

Так как страны из Океании (Австралия или Новая Зеландия), участвующие в Чемпионате Азии по гандболу 2020, не финишировали в первой четверке, они не прошли отбор на чемпионат мира. Поскольку они заняли место ниже пятого, на их место проходит сборная Бахрейна и приглашенная команда выбранная посредством Wild Card.

Участники 
{| class="wikitable sortable"
! Страна !! Квалификационный турнир !! Датаквалификации !! Предыдущие выступления, 
|-
|  || 00Хозяин / Чемпион Африки 2020 || 6 ноября 2015 || 14 (1964, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|  || Чемпион мира 2019 || 27 января 2019 || 22 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|
|Чемпион Европы 2020
|24 января 2020
|20 (1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|
|Вице-чемпион Европы 2020
|24 января 2020
|13 (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|
|3-е место Европа 2020
|25 января 2020
|15 (1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1993, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2017, 2019)
|-
|
|Вице-чемпион Африки 2020
|20 января 2020
|14 (1967, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|
|3-е место Африка 2020
|20 января 2020
|14 (1974, 1982, 1986, 1990, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|
|4-е место Африка 2020
|20 января 2020
|4 (2005, 2007, 2017, 2019)
|-
|
|5-е место Африка 2020
|24 января 2020
|дебют|-
|
|6-е место Африка 2020
|24 января 2020
|6 (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2007)
|-
|
|7-е место Африка 2020
|26 января 2020
|дебют|-
|
|Чемпион Азии 2020
|21 января 2020
|7 (2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|
|Вице-чемпион Азии 2020
|23 января 2020
|11 (1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2011, 2017, 2019)
|-
|
|3-е место Азии 2020
|23 января 2020
|14 (1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1995, 1997, 2005, 2011, 2017, 2019)
|-
|
|4-е место Азии 2020
|23 января 2020
|3 (2011, 2017, 2019)
|-
|
|Чемпион Америки 2020
|23 января 2020
|12 (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|
|Вице-чемпион Америки 2020
|23 января 2020
|14 (1958, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|
|3-е место Америки 2020
|25 января 2020
|дебют|-
| США
|Представитель Северной Америки
|2 ноября 2020
|6 (1964, 1970, 1974, 1993, 1995, 2001)
|-
| Чили
|Представитель Южной Америки
|10 ноября 2020
|5 (2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020 || 6 (1938, 1958, 1993, 2011, 2015, 2019)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020|| 22 (1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1978, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
| || по рейтингу || 24 апреля 2020|| 24 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020|| 20 (1958, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020|| 24 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020|| 20 (1958, 1961, 1964, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020 || 4 (1995, 2013, 2015, 2017)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020 || 8 (1995, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017)
|-
| <s>|| по рейтингу || 24 апреля 2020 || 6 (1995, 1997, 2001, 2005, 2007, 2015)
|-
|  || по рейтингу || 24 апреля 2020 || 3 (1997, 2001, 2003)
|-
|  || Wildcard || 9 июля 2020 || 15 (1958, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990,  2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017)
|-
|  Команда ФГР || Wildcard || 9 июля 2020 || 13 (1993, 1995, 1997, 1999, 2001,  2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
| Северная Македония
|Замена
|12 января 2021
|6 (1999, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019)
|-
| 
|Замена
|12 января 2021
|10 (1954, 1961, 1964, 1967, 1970, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995)
|}
 1 Жирным выделены чемпионы
 2 Курсивом выделены хозяева турниров
 3 12 января ИГФ объявила о том, что США не примет участие в турнире из-за большого количества зараженных игроков COVID-19. Их заменит на турнире Швейцария.
 4 12 января ИГФ объявила о том, что Чехия не примет участие в турнире из-за большого количества зараженных игроков COVID-19. Их заменила на турнире Северная Македония
 5 25 декабря 2020 года было решено, что из-за санкций в отношении российского спорта, назначенных Спортивным арбитражным судом, сборная России по гандболу выступит на чемпионате под флагом Федерации гандбола России и под названием «Команда ФГР»APPEARANCE OF RUSSIAN HANDBALL FEDERATION AT THE 27TH IHF MEN’S WORLD CHAMPIONSHIP.

Предварительный раундВремя матчей указано по местному времени (UTC+1).''

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Кубок Президента

Группа 1

Группа 2

Матч за 31-е место

Матч за 29-е место

Матч за 27-е место

Матч за 25-е место

Основной раунд

Группа I

Группа II

Группа III

Группа IV

Финальный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Источник: ИГФ

Лучшие вратари 

Источник: ИГФ

Символическая сборная

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Турнир на сайте ИГФ

Январь 2021 года
Спорт в Египте в 2021 году
Гандбол